Византийская Италия — владения Византии на Апеннинском полуострове. В результате византийско-готских войн (535—554) Византия получила контроль над всей территорией Италии. В 568 году началось вторжение лангобардов, постепенно завоевавших северную и центральную Италию. В южной части полуострова Византия ещё несколько столетий удерживала ряд территорий, выдерживая натиск норманнов и сарацин. Последнее своё владение в Италии, город Бари, Византия утратила в 1071 году.

Предыстория 
До вхождения Италии в состав Византии:

 В IV—V вв. Италия входила в ветшающую Западную Римскую империю.
 В 476 году последний западный император Ромул Августул был свергнут Одоакром. Италия стала ядром так называемого Королевства Одоакра. Одоакр сумел вернуть некоторые земли: в 477 году изгнал вандалов из Сицилии, в 480 году завоевал Далмацию.
 В 488 году Италию вторглись остготы, основавшие в 493 году королевство со столицей в Равенне. Король остготов Теодорих (493—526) считался патрикием византийского императора, но фактически был полностью независимым.

Италия в составе Византии 
К концу правления Теодориха между остготами и византийцами назрел ряд противоречий. В то же время, талантливый полководец Велизарий в 533 году с лёгкостью захватил королевство вандалов в Северной Африке. В этих условиях император Юстиниан I принял решение объявить войну остготам. Война против готов оказалась кровопролитной и длительной (535—554 гг.).

После победы в войне Юстиниан издал Прагматическую санкцию. Была восстановлена позднеримская административная система, воссоздана преторианская префектура Италии, на возвращённые территории распространено действие кодекса Юстиниана. Столицей префектуры стала Равенна — последняя столица Западной империи. Все это позволяет говорить о .

Однако торжество ромеев было недолгим. Тяжёлая готская война и разразившаяся чума подорвали мощь Византии, что позволило лангобардам в 568 году вторгнуться в Италию и образовать собственное королевство. Тем не менее, ромеям удалось удержать значительную часть итальянских земель. Сохранился контроль над Венецией и Равенной, соединенной коридором с Римом. Также удалось удержать ряд областей на юге: Апулию, Калабрию, Луканию, Кампанию и Сицилию. На этих землях в 584 году был учреждён Равеннский экзархат.

На протяжении VII века Византия постепенно слабела и теряла территории. В 727 году лангобардский король Лиутпранд захватил Пентаполь — укрепления коридора между Равенной и Римом, в 731 году пала Равенна. Византия смогла восстановить контроль над ними, но ненадолго: в 751 году король Айстульф окончательно захватил Равенну.

Папа римский, давно опиравшийся на поддержку франков, обратился за помощью к их королю Пипину Короткому, который вторгся в Италию и захватил Равенну, Рим и другие города северной и центральной Италии, ранее принадлежавшие Византии. Захваченные земли Пипин в 754 году передал в дар папе, основав тем самым Папскую область.

Сильно эллинизированные южные регионы успешно противостояли лангобардскому влиянию и на них было организовано несколько фем.

Начиная с VIII века в регионе появилась новая сила: арабы. После завоевания северной Африки они начали угрожать Сицилии. Начав с морского пиратства, в 827 году они перешли к систематическому завоеванию Сицилии, завершив его в 902 году, когда пала последняя византийская крупная крепость на острове, Тавромений. Отдельные крепости продолжали оставаться в руках византийцев, но в целом остров находился под контролем арабов. Сарацины захватили также ряд территорий на полуострове. Были основаны Барийский эмират и Сицилийский эмират

В 965 году остатки византийских владений были объединены в катепанат Италии, включавший в себя материковую часть Италии к югу от линии, проведённой от Монте-Гаргано в Салернский залив. В XI веке последние византийские земли в Италии были завоёваны норманами.

Культура Византийской Италии

Религия Византийской Италии 

В церковном отношении все византийские владения в Италии подчинялись патриарху Константинопольскому.

Процесс постепенного размежевания христианский течений на восточные (православные) и западные (католические) после раздела империи на Восточную и Западную части в 395 году не затронул Южную Италию и Сицилию, где восточный обряд оставался преобладающим до XV века. Этому способствовало наличие там крупных районов концентрации собственно греческого населения с раннеантичных времён. Несмотря на утрату Сицилии в IX веке и её постепенную исламизацию в рамках Сицилийского эмирата, православные традиции продолжали поддерживаться на северо-западе острова в многочисленной грекоязычной среде, и даже, по-видимому сохраняли небольшой численный перевес на острове в целом.

В 1054 году константинопольский патриарх и римский папа предали друг друга анафеме, положив начало Великой Схизме — расколу Церкви на православие и католичество. Таким образом, православие получило официальный статус на контролируемых Византией землях. Однако, из-за поражения византийцев в войне против наступающих норманнов, подобное положение вещей продлилось недолго: в 1060 г. в руки католиков попал Реджо, в 1063 — Таранто, в 1070 — Бриндизи, в 1071 пал последний оплот византийцев Бари. Таким образом, 17-летняя история православной государственности в Италии подошла к концу.

Примечания

Литература